Стефан Илиев може да се отнася за:

 Стефан Ильев (1859 – 1913), български офицер
 Стефан Илиев (полковник) (1869 – 1917), български офицер
 Стефан Илиев (актьор) (р.1935), български актьор
 Стефан Илиев (композитор) (р.1946), български композитор
 Стефан Илиев (футболист) (р.2001), български футболист, защитник